Юнь:

 Юнь — китайская фамилия (клан).
 Юнь У — китайский зелёный чай.
 Юнь (Линьцан) – уезд в городском округе Линьцан китайской провинции Юньнань.